Adelheid Page-Schwerzmann (1853-1925), Zwitserse tuberculosebestrijdster
 Hans Schwerzmann (1905-1978), Zwitsers componist, dirigent en muziekuitgever
 Josef Schwerzmann (1929-), Zwitsers componist en dirigent

Zwitserse achternaam